LFC est un sigle pour:
La Lampe Fluorescente Compacte, un tube fluorescent émettant de la lumière ;
Land Force Command, un ancien terme utilisé pour désigner l'Armée canadienne ;
La Légion française des combattants, organisation née de la fusion en 1940 par le régime de Vichy de toutes les associations d'anciens combattants ;
León Febres-Cordero (1931-2008), ancien président de l'Équateur ;
Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), écrivain français ;
Le Limoges FC, un club de football français ;
Le Liverpool Football Club, un club de football anglais ;
Le lycée français du Caire, un lycée français situé en Égypte ;
Le Lyon floorball club, un club de floorball français ;
Low Framerate Compensation est une fonctionnalité de la technologie FreeSync d'AMD qui dédouble les images lorsque le taux d’images par seconde est faible sur un écran FRV (fréquence de rafraichissement variable) ou Adaptive Sync (standard définie par la VESA) ;
 Level of Free Convection, sigle pour niveau de convection libre en français.